Список вулиць міста Золочева Львівської області станом на 01.12.2013р.

Список вулиць

Скорочено 
вул. — вулиця
пл. — площа
пров. — провулок
просп. — проспект

Джерела 
  
 Перелік вулиць міста Золочева

Вулиці Золочева (місто)
Золочів
Золочів